Чемпіонат Угорщини з футболу 2005—2006 — 104-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Дебрецен.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фегервар взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Угорщини 2005—2006.
2. Після закінчення сезону клуб Ференцварош був понижений до другого дивізіону через недотримання ліцензійних умов УЄФА.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2005—2006
Угорщина
Угорщина
2005 в угорському спорті
2006 в угорському спорті